Вро́нский () — фамилия польского происхождения. Является производной от фамилии Врона (Wrona), в свою очередь образованной от названия селений Wrona в Плоньском, Серадзском и Енджеювском повятах. Само слово wrona переводится с польского как ворона.

Известные носители 
 Вронский, Борис Иванович (1898—1980) — советский геолог.
 Вронский, Василий Михайлович (1883—1952) — актёр театра и кино, режиссёр.
 Вронский, Вахтанг Иванович (1905—1988) — советский украинский артист балета.
 
 Вронский, Иван Петрович (1874—1937) — актёр, режиссёр и сценарист.
 Вронский, Макар Кондратьевич (1910—1994) — украинский советский скульптор, педагог, профессор (1963). Народный художник Украинской ССР. Лауреат Сталинской премии второй степени. Лауреат Шевченковской премии.
 Вронский, Петр (; род. 1946) — чешский дирижёр.
 
 Вронский, Юрий Петрович (1927—2008) — советский и российский детский писатель, поэт, переводчик.
 Вронский, Ян (Иван; ум. 1648) — польский шляхтич.
 Вронский, Яков Никифорович (1895—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.

 Вронская, Алиса Францевна (урожденная Янушке́вич; 1897—1992) — балерина Мариинского театра, хореограф.
 Вронская, Виктория Михайловна (1909—1992) — американская пианистка и педагог, получившая международное признание в дуэте с мужем Виктором Бабиным.

Двойные фамилии 
 Вронский-Гёне, Иосиф-Мария (; 1776—1853) — польский математик и философ.

Вымышленные персонажи 
 Вронский, Алексей Кириллович — персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», граф.

См. также 
 Вроньский
 Вронскиан

Примечания